Олга Костјантинивна Куриленко (; Бердјанск, 14. новембар 1979) јесте француска глумица и модел украјинскoг порекла.

Филмографија 

|-
| 2005. ||Прст судбине || -{L'Annulaire}- ||Ирис||
|-
| 2006. || || -{Le Porte-bonheur}- || Софија ||
|-
| 2006. ||Париз, волим те || -{Paris, je t'aime}- ||вампир||
|-
| 2006. || || -{The Serpent}- ||Софија||
|-
| 2007. || || -{Suspectes}- || Ева Пирес||
|-
| 2007. ||Хитман || -{Hitman}- ||Ника Боронина||
|-
| 2008. || Зрно утехе|| -{Quantum of Solace}- ||Камила||
|-
| 2008. || Макс Пејн || -{Max Payne}- || Наташа Сакс||
|-
| 2009. || ||-{Kirot - The Assassin Next Door}-|| -{Galia}-||
|-
| 2010.|| || -{Tyranny}- ||Мина Харуд||ТВ серија: 5 епизода
|-
| 2010.|| ||-{Centurion}-||-{Etain}-||
|-
| 2011.|| ||-{There Be Dragons}-||-{Ildiko}-||
|-
| 2011.|| ||-{Land of Oblivion}-||Ања||
|-
| 2011.|| ||-{Empires of the Deep}-|| ||
|-
| 2011.|| ||-{Coronet}-||-{Maryska}-||
|-
| 2013.|| Заборав ||-{Oblivion}-||-{Џулиа Русакова Харпер}-||
|-
| 2017.|| Стаљинова смрт ||-{The Death of Stalin}-||Марија Јудина||
|-
| 2018.|| Џони Инглиш: Поново у акцији ||-{Johnny English Strikes Again}-||Офелија Булетова||
|-
| 2021.|| Црна Удовица ||-{Black Widow}-||Антонија Дрејков / Таскмастер||
|-
| 2022.|| Принцеза || -{The Princess}- || Кај ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Француски глумци
Француске манекенке
Украјински глумци
Украјинске манекенке
Биографије живих особа
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду